Parapericoniella är ett släkte av svampar. Parapericoniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parapericoniella